Landauer:
 Erich Landauer
 Gustav Landauer
 Rolf Landauer